

Планинці () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.
 Планинці () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Мадан.